Букия () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Букия, Акакий Константинович (1916—1974) — Герой Советского Союза.
 Букия, Александр Ионович (1906—1976) — грузинский композитор и педагог.
 Букия, Андре (род. 1995) — конголезский футболист.
 Букия, Владимир Валерьянович (род. 1941) — советский и российский художник.
 Букия, Темури Кобаевич (род. 1994) — российский футболист.